La Copa de la UEFA 2007-2008 va ser la 50a edició de la Copa de la UEFA. La final va tindre lloc a l'Estadi Ciutat de Manchester el 14 de maig de 2008. Les primeres rondes classificatòries es van jugar a partir del 19 de juliol de 2007, encara que la competició principal va arrancar el 20 de setembre de 2007. Van participar un total de 123 equips, incloent les rondes classificatòries.

Fase de classificació

Primera ronda de classificació 
18/19 de juliol i 31 de juliol/1/2 d'agost de 2007.

Segona ronda de classificació 
16 i 30 d'agost de 2007.

Primera ronda 
20 de setembre i 4 d'octubre de 2007.

Fase de grups

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Quadre

Setzens de final

Vuitens de final

Quarts de final

Semifinals

Final

Golejadors 

2007-2008
Competicions futbolístiques del 2007
Competicions futbolístiques del 2008